Il singolare del torneo di tennis Seoul Open 1994, parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jeremy Bates che ha battuto in finale Jörn Renzenbrink 6–4, 6–7 (6–8), 6–3.

Teste di serie 

 Patrick Rafter (secondo turno)
 Chuck Adams (quarti di finale)
 Brett Steven (quarti di finale)
 Jamie Morgan (quarti di finale)

<li> Jonas Björkman (primo turno)
<li> Jan Siemerink (semifinali)
<li> Andrej Ol'chovskij (primo turno)
<li> Maurice Ruah (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Seoul Open 1994